Wilhelm kan avse

 Eric Wilhelm, svensk konstnär
 Erik Wilhelm, svensk konstnär
 Kati Wilhelm (1976–), tysk skidskytt
 Prins Wilhelm, hertig av Södermanland
  Wilhelm – ett namn, se Vilhelm
 Wilhelm (berg) - ett berg i Papua Nya Guinea